Колхозник:

 Колхозник — человек, работающий в колхозе.
 «Колхозник» — пристань, существовавшая в селе Хопылево в виде плавучего дебаркадера.
 «Колхозник» — просторечное название грузового автомобиля-самосвала марки КамАЗ-55102.
 «Колхозник» () — прежнее название украинских футбольных клубов:
 «Берегвидейк» (Берегово)
 «Ворскла» (Полтава)
 «Верес» (Ровно)
 «Днепр» (Черкассы)

СМИ 
 «Колхозник» — советский литературно-художественный и общественно-политический журнал; выходил в 1930—1932 годах.
 «Колхозник» — советский литературно-политический и научно-популярный ежемесячный журнал, выходивший в 1934—1939 годах.
 «Колхозник» — советская газета, выходившая в 1940-х годах в Куйбышеве.

См. также 
 «Колхозчи» — добровольное сельское спортивное общество Туркменской ССР, а также название ашхабадского футбольного клуба «Копетдаг» в 1956—1959 и 1976—1987 годах и название футбольного клуба ЦСКА-«Памир» Сталинабад в 1956 году.

Примечания